La coupe anglo-galloise, qui porte le nom EDF Energy Cup de son sponsor du moment, oppose pour la saison 2008-2009 les douze équipes anglaises de la Guinness Premiership et les quatre provinces galloises de la Celtic League.

La compétition débute le  par une phase de poules pour s'achever par une finale prévue le  au stade de Twickenham. La première phase de poules voit s'affronter une fois les équipes au sein de chaque poule. Les équipes arrivées premières de chaque poule sont qualifiées pour la phase de  avec des demi-finales et une finale au stade de Twickenham pour l'attribution du titre.

La compétition est remportée par les Cardiff Blues après une finale prolifique (9 essais) gagnée contre Gloucester. L'équipe de Cardiff est la seconde province galloise à inscrire son nom au palmarès après les Ospreys qui perdent leur titre en demi-finale, éliminés par Gloucester.

Liste des équipes en compétition 
La compétition oppose pour la saison 2008-2009 les douze équipes anglaises de la Guinness Premiership et les quatre provinces galloises de la Celtic League :

Phase de poule

Notations 
Dans les tableaux de classement suivants, les différentes abréviations signifient:

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Demi-finales 

Points marqués
 Gloucester RFC : 1  essai de Iain Balshaw (), 3 pénalités de Ryan Lamb (, , ) et 1 drop de Ryan Lamb ().

Points marqués
 Cardiff Blues : 1 essai de Jason Spice () et 2 pénalités de Ben Blair (, )
 Northampton Saints : 1 essai de Joe Ansbro ()

Finale

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Guiness Premiership 2008-2009
 Celtic League 2008-2009

Liens externes 
  Site officiel de la compétition
  La coupe d'Angleterre sur le site la fédération anglaise de rugby

2008-2009
Saison 2008-2009 de rugby à XV
Sport au pays de Galles en 2008
Sport au pays de Galles en 2009
Saison sportive 2008-2009 en Angleterre